Мушел:
 Мушел — армянский царь Карса (962—984).
 Мушел — 12-летний цикл казахского летоисчисления.